Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 2005-2006 è stato il ventiseiesimo organizzato in Italia.

Le trentadue squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime quattro squadre di ogni girone hanno partecipato ai play-off, le squadre classificatesi tra il 12º e il 15º posto ai play-out e le 16° sono retrocesse direttamente in Serie B1.

Le due squadre che salgono di categoria sono la Montigarda Basket, vittoriosa su Marghera, e la San Raffaele Basket (che a fine stagione si trasferisce da Marino a Roma), che ha prevalso su Chieti. A fine stagione lo stesso Chieti viene escluso per motivi disciplinari, permettendo così a Battipaglia di mantenere la categoria nonostante la retrocessione ai play-out. Altra novità a fine stagione è il trasferimento del Romasistemi da Pomezia a Roma.

Classifiche

Girone Nord

Girone Sud

Play-out

Girone Nord

Girone Sud

Play-off

Girone Nord

Girone Sud

Verdetti 
 New Wash Montigarda Montichiari e San Raffaele Marino sono promosse in Serie A1.
 Pallacanestro Torino, Ginnastica Triestina e Cestistica Ragusa retrocedono in Serie B d'Eccellenza.
 Caffè Mokambo Chieti, ritiratasi per protesta nel corso di Gara 3 della finale dei Play-off, viene esclusa, per la stagione 2006-07, sia dalla Serie A2 che dalla Serie B d'Eccellenza. Successivamente, in seguito ad un accordo conciliativo con la FIP, la società viene ammessa al campionato di Serie B d'Eccellenza.

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2006 A2